Открытый чемпионат Австрии по теннису 2008 — профессиональный теннисный турнир среди мужчин, проводящейся в Кицбюэле, Австрия, и являющейся частью тура ATP. Турнир имел категорию ATP International Series Gold.

В 2008 году турнир прошёл с 14 по 20 июля.

Первым сеянным в одиночном турнире был Райнер Шуттлер (№ 39 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Мартин дель Потро выигрывает свой 2й в сезоне и за карьеру одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Ришар Гаске сыграл свой 1й одиночный финал в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Джеймс Серретани выигрывает свой дебютный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Виктор Ханеску выигрывает свой дебютный парный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Австрии среди мужчин
 ATP Тур 2008
 Международная золотая серия ATP
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Австрия
Теннис
Июль 2008 года
2008